Schöcklbach ist ein Gewässername:

 Schöcklbach (Granitzenbach), linker Zufluss des Granitzenbaches bei Kathal, Gemeinde Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Schöcklbach (Moderbach), rechter Zufluss des Moderbaches bei Arzberg, Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schöcklbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Graz in der Steiermark
 Schöcklbach (Rötschbach), linker Zufluss des Rötschbaches, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Schöcklgraben
 Schöcklgrabenbach